Coscomatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Heroica Coscomatepec de Bravo, ort, Veracruz, 
 Coscomatepec (kommun i Mexiko), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar